Luoghi geografici
 Saint Thomas – parrocchia delle Barbados
 Saint Thomas – isola delle Isole Vergini Americane
 Saint Thomas – parte di territorio preso in affitto delle Indie occidentali danesi sull'isola di St. Thomas
 St. Thomas – città del Dakota del Nord, Stati Uniti d'America
 St. Thomas – città del Missouri, Stati Uniti d'America
 St. Thomas – città dell'Ontario, Canada

Persone
 Saint Thomas – fumettista belga

Pagine correlate 
 Saint-Thomas – pagina di disambiguazione
 Sankt Thomas – pagina di disambiguazione